NJOY bezeichnet
 N-Joy, das Hörfunkprogramm des NDR für eine junge Zielgruppe
 den früheren Namen von Radio Radieschen, ein Ausbildungssender in Wien

Abkürzung